

Patronyme
 le comte Ludovic Henry Joseph Albert de Tarragon (1896-1963) est un général de brigade français.
 Léonce de Tarragon (1813-1897) est un collectionneur.